Франкофон може бити:
особа или група која се идентификује као говорник француског језика
франкофонија, међународна организација која представља скуп држава, земаља и регија које користе француски као национални језик